Ramakrishnan ist der Nachname folgender Personen:

 Alladi Ramakrishnan (1923–2008), indischer Physiker und Mathematiker
 Dinakar Ramakrishnan, indischer Mathematiker
 K. Ramakrishnan (1920–1978), indischer Pilzkundler
 Maitreyi Ramakrishnan (* 2001), kanadische Schauspielerin
 T. V. Ramakrishnan (* 1941), indischer Physiker
 Venkatraman Ramakrishnan (* 1952), US-amerikanischer Biologe

en:Ramakrishnan
ko:라마크리슈난